Knight, est un nom propre, issu d'un mot anglais qui signifie chevalier pouvant se référer à  :

Personnalités portant ce patronyme 

 Amédée Knight (1852-1919), sénateur martiniquais.
 Bernard Knight (1931-), médecin légiste, professeur de médecine légale et écrivain britannique, auteur de roman policier.
 Bianca Knight (née en 1989), athlète américaine
 Bobby Knight (né en 1940), entraîneur américain de basket-ball.
 
 Brevin Knight (né en 1975), joueur de basket-ball américain.
 
 Charles Knight (1791-1873), éditeur et auteur anglais.
 Charles R. Knight (1874- 1953), illustrateur et peintre américain.
 Charlotte Knight (1894-1977), actrice et scénariste américaine.
 Clifford Knight (1886-1963), auteur américain de roman policier.
 Corban Knight (né en 1990), joueur canadien de hockey sur glace.
 Curtis Knight (1929-1999), artiste et musicien américain.
 Damon Knight (1922-2002), écrivain, éditeur et critique américain de science-fiction et de fantasy. 
 Daniel Ridgway Knight (1839-1924), peintre américain. 
 Darin Knight (19?-), ingénieur du son américain.
 David Knights (né en 1945), bassiste anglais.
 Dennis Knight (né en 1968), acteur américain.
 Donald Knight (né en 1947), patineur artistique canadien.
 E. E. Knight (né en 1965), auteur américain de sciences fiction et fantastique.
 Eric Knight (1897-1943), écrivain britannique.
 Frank Knight (1885-1972), économiste américain.
 Gary Knight (né en 1951), joueur néo-zélandais de rugby à XV.
 Genevieve M. Knight (1939-2021) mathématicienne et enseignante afro-américaine.
 Gladys Knight (née en 1944), chanteuse américaine. 
 Gowin Knight (1713-1772), entrepreneur et scientifique anglais.
 
 Harold Knight (1874-1961), peintre britannique.
 Ian Knight (né en 1956), historien britannique.
 Jean Knight (1943-), chanteuse américaine.
 Jill Knight (1923-2022), femme politique britannique.
 Jordan Knight (1970-), chanteur et compositeur américain (New Kids on the Block).
 Joseph Knight (1778-1855), horticulteur anglais spécialiste de la culture des Proteaceae
 Josie Knight (1997-), cycliste britannique.
 Julia Knight (19?-), mathématicienne américaine.
 
 Kathleen Moore Knight (1890-1984), auteur américain de roman policier.
 
 Lawrie Knight (né en 1949), joueur néo-zélandais de rugby à XV.
 Margaret E. Knight (1838-1914), inventrice américaine.
 Martin Knight (né en 1983), joueur néo-zélandais de squash.
 Matthew Knight (né en 1994), acteur canadien.
 Millie Knight (née en 1999), skieuse handisport britannique.
 Negele Knight (1967-), joueur américain professionnel de basket-ball.
 Nick Knight (1958-), photographe de mode anglais.
 Pedro Knight (1921-2007), trompettiste américain.
 Peter Knight (1917-1985), arrangeur, chef d'orchestre et compositeur anglais.
 Peter L. Knight (1947-), physicien britannique.
 Philip Knight (1938-), homme d'affaires américain, fondateur de Nike.
 Ray Knight (né en 1952), ancien joueur américain de baseball.
  (1940-2017), chanteur américain.
 Ronnie Knight (né en 1934), ancien propriétaire de boîte de nuit britannique et criminel.
 Sam Norton-Knight (né en 1983), joueur australien de rugby à XV.
 Shirley Knight (1936-2020), actrice américaine.
 Stephen Knight (1951-1985), journaliste et essayiste britannique.
 Sterling Knight (né en 1989), acteur américain, travaillant pour Disney Channel
 Suge Knight (né en 1965), producteur de hip hop américain.
 Ted Knight (1923-1986), acteur américain.
 T.R. Knight (1973-), acteur américain.
 Thomas Andrew Knight (1759-1838), botaniste britannique.
 Travis Knight (1973-), animateur, producteur et réalisateur américain.
 Travis Knight (1974-), joueur de basket-ball américain.
 Wayne Knight (né en 1955), acteur américain.
 William Angus Knight (1836-1916), philosophe britannique.
 William Frederick Knight (1933-2022), acteur américain
 William Joseph Knight (1929-2004), pilote américain de X-15.
 William R. Knight dit « Billy » (né en 1935), joueur de tennis britannique.
  (1572-1596), bienheureux laïc, martyr en Angleterre pour avoir aidé des prêtres.
 Wyatt Knight (né en 1955), acteur, réalisateur, scénariste et monteur américain.

Équipes 
Knights est fréquemment utilisé dans la dénomination des équipes sportives :
 Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey.
 Army Black Knights, club omnisports universitaire de l'Académie militaire de West Point.
 Carrickfergus Knights, club nord-irlandais de football américain.
 Knights de London, club canadien de hockey-sur-glace.
 Knights de New York-New Jersey, équipe de la défunte Ligue mondiale de football américain.
 Melbourne Knights, club australien de football.
 Newcastle Knights, club australien de rugby à XIII.
 New Zealand Knights FC, club néo-zélandais de football.
 PA Knights, club anglais de football américain.
 Russian Knights (en français : les Chevaliers Russes, en russe : Русские Витязи), patrouille acrobatique de l'armée de l'air russe.
 Rutgers Scarlet Knights, club omnisports universitaire de l'Université Rutgers dans le New Jersey.
 UCF Golden Knights, club omnisports universitaire de la University of Central Florida à Orlando (Floride).
 Neuchâtel Knights, club de football américain amateur de la ville de Neuchâtel en Suisse.

Groupes musicaux 
 Urban Knights, groupe de jazz américain.

Jeux vidéo 

 Clockwork Knight, jeu de plate-forme de Sega sorti en 1994 sur Saturn.
 Gabriel Knight, héros d'une série de jeux d'aventure écrits par Jane Jensen et développés par Sierra On-Line.
 Jedi Knight avec : Jedi Knight: Mysteries of the Sith, Jedi Knight II: Jedi Outcast, Jedi Knight: Dark Forces II, Jedi Knight: Jedi Academy
 Knight Lore, jeu vidéo en perspective isométrique de Ultimate Play the Game.
 Knight Move, jeu vidéo de puzzle sorti en 1990 sur Famicom Disk System, puis porté sur Windows en 1995 sous le nom Knight Moves.
 Knight Rider, jeu vidéo basé sur la série télévisée K 2000 sorti sous Windows en 2003 et développé par Davilex Games.
 Knights of the Round,  développé par Capcom sur CP System puis adapté sur Super Nintendo.
 Knights of Valour,  développé par IGS, sorti sur borne d'arcade en 1999.
 Meta Knight, personnage de jeu vidéo apparaissant surtout dans la série des Kirby.
 Rocket Knight Adventures, jeu d'action développé par Konami, sorti sur Mega Drive en 1993.
 Silicon Knights, développeur de jeux vidéo basé au Canada.
 Star Wars avec Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.
 White Knight Chronicles, jeu vidéo de type RPG développé chez Level-5.

Presse et littérature 
 Aqua Knight Saga, manga de Yukito Kishiro.
 Batman: Dark Knight (Batman: The Dark Knight Returns), bande dessinée américaine. 
 Knight Ridder, groupe de presse américain spécialisé dans les journaux et les publications Internet.
 La Vraie Vie de Sebastian Knight, roman écrit par Vladimir Nabokov en 1940.
 Legends of the Dark Knight, comic book de DC Comics lancé en 1989.
 Magic knight Rayearth, manga de CLAMP.
 Marvel Knights, label de Marvel Comics créé en 1998.
 Moon Knight (appelé quelquefois « le Chevalier de la Lune » en français), super-héros appartenant à l'Univers Marvel.
 Vampire knight, manga de Matsuri Hino.
 Knight, un jeu de rôle créé par Simon Gabillaud et Coline Pignat et édité chez Orygins

Cinéma et télévision 
 Batman (Batman: Gotham Knights ou The New Batman Adventures), série télévisée américaine.
 Knights, film de 1993 réalisé par Albert Pyun.
 The Dark Knight, film américain de Christopher Nolan, sorti en 2008.
 A Manhattan Knight, film muet américain sorti en 1920

Divers 
 Knights of Labor (Chevaliers du Travail), première organisation nationale de travailleurs américaine.

Pseudonyme 

 Fuzzy Knight (1901-1976), un acteur américain.

Patronyme anglais